|-
| 135901 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135902 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135903 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135904 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135905 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135906 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135907 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135908 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135909 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135910 - ||  || 2 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 135911 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135912 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135913 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135914 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135915 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135916 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135917 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135918 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135919 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135920 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135921 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135922 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135923 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135924 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135925 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135926 - ||  || 14 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135927 - ||  || 14 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135928 - ||  || 14 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135929 - ||  || 14 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135930 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135931 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135932 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135933 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135934 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135935 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135936 - ||  || 11 octombrie 2002 || Essen || Essen
|-
| 135937 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135938 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135939 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135940 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135941 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135942 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135943 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135944 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135945 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135946 - ||  || 6 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135947 - ||  || 6 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135948 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135949 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135950 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135951 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135952 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135953 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135954 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135955 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135956 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135957 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135958 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135959 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135960 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135961 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135962 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135963 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135964 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135965 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135966 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135967 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135968 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135969 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135970 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135971 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135972 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135973 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135974 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135975 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135976 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135977 - ||  || 12 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135978 - ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 135979 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 135980 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 135981 - ||  || 29 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135982 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135983 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135984 - ||  || 30 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135985 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135986 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135987 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135988 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135989 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135990 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135991 - ||  || 31 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 135992 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135993 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135994 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135995 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135996 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135997 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135998 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135999 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 136000 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-